Bachrich ist der Familienname folgender Personen:

Albert Bachrich (1897–1904), österreichischer  Komponist	
 Ernst Bachrich (1892–1942), österreichischer  Komponist	
Melly Bachrich (1899–vermutlich 1984), österreichische Exlibriskünstlerin
Sigismund Bachrich (1884–1894), österreichischer Geiger und Dirigent